

Aziende 
 Eberhard – fabbrica orologiera svizzera

Onomastica
 Eberhard – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Eberardo

Persone
 Georgius Eberhard (?-1519) – abate benedettino tedesco
 Kaspar Eberhard (1523-1575) – teologo e pedagogista tedesco
 Johann Eberhard (?-1630) – medico e accademico tedesco
 Johann Augustus Eberhard (1739-1809) – teologo e filosofo tedesco
 Konrad Eberhard (1768-1859) pittore tedesco
 August Gottlob Eberhard (1769-1845) – scrittore tedesco
 Matthias Eberhard (1815-1876) – vescovo e teologo tedesco
 Hermann Eberhard (1852-1908) – esploratore tedesco
 Kurt Eberhard (1874-1947) – militare tedesco
 Anton Eberhard (1892-1967) – politico tedesco
 Fritz Eberhard (1896-1982) – politico e giornalista tedesco
 Wolfram Eberhard (1909-1989) – sinologo ed etnologo tedesco
 Paul Eberhard (1917) – bobbista svizzero
 Sepp Eberhard (1917-1986) – politico austriaco
 Jacques Eberhard (1919-2009) – politico francese
 Hans J. Müller-Eberhard (1927-1998) – immunologo tedesco naturalizzato statunitense
 August Eberhard (1941) – politico austriaco
 Mary Jane West-Eberhard (1941) – entomologa statunitense
 Dennis Eberhard (1943-2005) – compositore statunitense
 Al Eberhard (1952) – cestista statunitense
 Klaus Eberhard (1956) – sciatore austriaco
 Klaus Eberhard (1957) – tennista tedesco
 Martin Eberhard (1960) – ingegnere e dirigente d'azienda statunitense
 David Eberhard (1966) – psichiatra e saggista svedese
 Tobias Eberhard (1985) – sciatore austriaco
 Julian Eberhard (1986) – sciatore austriaco

Geografia

Slovacchia 
 Eberhard – antico nome di Malinovo (in ungherese "Éberhárd", in tedesco "Eberhardt"), comune nel distretto di Senec (Bratislava)